Центр екологічних ініціатив «Екодія» — це українська громадська організація, яка об'єднує експертів та активістів навколо ідеї збереження довкілля через вплив на прийняття рішень. Основними напрямками діяльності організації є енергоефективність, відновлювана енергетика, протидія зміні клімату, розвиток сталого транспорту і сільського господарства України.

Основні цілі 
 боротьба за підвищення енергоефективності та перехід на 100 % відновлюваної енергетики до 2050 року;
 інформування населення щодо питань зміни клімату та адвокація прогресивної кліматичної політики України;
 розвиток інфраструктури громадського транспорту з метою зменшення шкідливих викидів від авто;
 екологічна безпека агровиробництва через впровадження сучасних стандартів, норм та технологій;
 підтримка громад, що відстоюють свої екологічні права та прагнуть брати участь у прийнятті рішень.

Символіка 
Символікою є логотип, розроблений у вигляді кольорового зображення.
Логотип Організації зображає назву організації, виконану стилізованим шрифтом зеленим кольором, із крапочкою букви ‘і’ — яскраво помаранчевим.

Засновники 
Засновниками Екодії виступили:
 Головко Ірина Олегівна;
 Гуз Ганна Дмитрівна;
 Марцинкевич Владлена Миколаївна;
 Ставчук Ірина Іванівна.

Діяльність 

 Підготовка та комунікація коментарів до проєкту плану дій Енергетичної Стратегії України до 2035 року, частина з яких були взяті до уваги.
 Проведення фестивалю музики та відновлюваної енергетики «Реакція 2017» на ВДНГ.
 Участь у підготовці та презентації сценарію переходу України на 100 % ВДЕ з прорахунком технічних та економічних аспектів такого переходу.
 Досягнення збільшення статті державного бюджету на енергоефективність в будівлях з 800 млн до 2 млрд на 2018.
 Проведення інформаційного туру «Енергонезалежність — наша спільна справа» 6 містами України та інформування десятків тисяч українців про важливість та практичні кроки енергоефективності.
 Кампанія «Звільни смугу» для привернення уваги поліції й КМДА до проблеми правопорушень на смузі громадського транспорту".
 Участь в розробці та просуванні закону про паркування, що дозволить проводити відеофіксацію і штрафування правопорушників, в тому числі на смугах громадського транспорту.
 Підтримка громад, що проживають поблизу тваринницьких комплексів — скарги в ЄБРР, брифінг у Верховній Раді, акції, експертні коментарі документації.
 Підтримка активістів в судах щодо прав місцевих громад на чисте довкілля (один виграно в лютому 2018).
 Підготовка коментарів до проєктів програм і стратегій в секторі розвитку сільського господарства.
 Проведення всеукраїнського конкурсу фотографій «Листівка з села» з метою популяризації питань розвитку сільських громад.
 Проведення аналізів забруднення піску на дитячих майданчиках та яєць домашніх господарств у великих промислових містах.
 Проведення аналізу ризиків затоплення через глобальну зміну клімату українських прибережних територій.

Представництво

Асоціації, членами яких є «Екодія» 
 Реанімаційний пакет реформ
 Українська кліматична мережа
 Український урбаністичний рух
 Українська мережа сільського розвитку

Міжнародні мережі організацій, до яких входять члени «Екодії» 
 Мережа НУО «Бенквоч»
 Міжнародна кліматична мережа
 Міжнародна мережа сталої енергетики
 Кліматична мережа країн Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії
 Мережа «Транспорт та довкілля»

Див також 
Зміна клімату в Україні

Примітки

Посилання 
 Вебсайт ГО «Екодія» https://ecoaction.org.ua/ 
 Профіль у Фейсбук https://www.facebook.com/ecodiya/ 
 Відомості на youcontrol  та opendatabot 
 Локація .
 Блог на Цензор.нет
 Публікації «Екодії» на issuu.
 Брифінг Екодії та народного депутата Остапа Єднака про підтримку енергоефективності у Верховній Раді

Всеукраїнські громадські організації
Природоохоронні організації
Екологічні організації